

Geografia 
 Çeşme – cittadina della Turchia

Architettura 
Russia
 Chiesa di Cesme – chiesa di San Pietroburgo
 Colonna di Cesme – colonna commemorativa di Tsarskoye Selo
 Palazzo di Cesme – palazzo di San Pietroburgo

Storia 
 Battaglia di Cesme – battaglia avvenuta a Çeşme nel 1770